Брюно́ Жерве́ (; род. 3 октября 1984, Лонгёй, Квебек) — канадский хоккеист, защитник. В настоящее время игрок клуба «Айсберен Берлин», выступающего в  Немецкой лиге (DEL).

На драфте НХЛ 2003 года был выбран в 6-м раунде под общим 182-м номером командой «Нью-Йорк Айлендерс».

Статистика 
                                            
                                           --- Regular Season ---  ---- Playoffs ----
Season   Team                        Lge    GP    G    A  Pts  PIM  GP   G   A Pts PIM
--------------------------------------------------------------------------------------
2001-02  Acadie-Bathurst Titan       QMJHL  65    4   12   16   42  10   3   1   4   6
2002-03  Acadie-Bathurst Titan       QMJHL  72   22   28   50   73  11   3   5   8  14
2003-04  Acadie-Bathurst Titan       QMJHL  23    4    6   10   28  --  --  --  --  --
2004-05  Bridgeport Sound Tigers     AHL    76    8   22   30   58  --  --  --  --  --
2005-06  Bridgeport Sound Tigers     AHL    55   16   25   41   70   7   1   2   3   0
2005-06  New York Islanders          NHL    27    3    4    7    8  --  --  --  --  --
2006-07  New York Islanders          NHL    51    0    6    6   28   5   1   1   2   2
2006-07  Bridgeport Sound Tigers     AHL     3    0    0    0    6  --  --  --  --  --
2007-08  New York Islanders          NHL    60    0   13   13   34  --  --  --  --  --
2008-09  New York Islanders          NHL    69    3   16   19   33
--------------------------------------------------------------------------------------
         NHL Totals                        207    6   39   45  103   5   1   1   2   2

Ссылки 

 
 
 

Хоккеисты Канады
Хоккейные защитники
Хоккеисты НХЛ
Игроки «Акадия-Батерст Титан»
Игроки «Бриджпорт Айлендерс»
Игроки «Нью-Йорк Айлендерс»
Игроки «Тампа-Бэй Лайтнинг»
Игроки «Филадельфия Флайерз»
Игроки ХК «Хайльброннер Фалькен»
Игроки ХК «Фрибур-Готтерон»
Игроки «Эдирондек Фантомс»
Игроки «Лейк Эри Монстерз»
Игроки ХК «Айсберен Берлин»